Attena ist der Familienname folgender Personen:

 Hero Attena genannt olde Hero von Dornum (* vermutlich kurz nach 1330[1] (genannt 1358–1400); † um 1410/11), ostfriesischer Häuptling von Dornum und Nesse im Norderland
 Heba Attena († 1449), ostfriesische Häuptlingstochter
 Lütet Attena († um 1410/11), im 14. Jahrhundert ostfriesischer Häuptling von Dornum und Nesse im Norderland
 Onna Attena († 1560), zweite Ehefrau des Grafen Otto III.
 Sibet Attena (* um 1425–1473), Häuptling

Attena steht für

 Attena (Familie), ein mächtiges ostfriesisches Häuptlingsgeschlecht.